Das Irving Tennis Classic 2018 war ein Tennisturnier, das vom 13. bis 18. März 2018 in Irving stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2018 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Website des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Website (PDF; 79 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Website (PDF; 66 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Website (PDF; 52 kB)

ATP Challenger Tour 2018
Tennisturnier in Irving (Texas)